Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) () — один из крупнейших экономических вузов в Республике Узбекистан и в Средней Азии.

В состав университета входят 9 факультетов, кафедры, научно-исследовательские центры, республиканский экономический лицей, экономическая гимназия. Среди выпускников университета первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

История 
 1918 год — при Туркестанском народном университете были организованы краткосрочные курсы подготовки специалистов в сфере коммерции.
 1924 год — на базе краткосрочных курсов подготовки специалистов для сферы коммерции при Туркестанском университете был организован Социально-экономический факультет.
 1925 год — социально-экономический факультет Туркестанского университета преобразован в факультет общественных наук, на базе которого создан факультет местного хозяйства и права.
 1931 год — принято решение о создании в г. Ташкенте планового института, который в дальнейшем объединился со Среднеазиатским институтом государственной торговли и кооперации и стал называться Узбекским институтом народного хозяйства.
 1931 год — 13 августа создан Среднеазиатский финансово-экономический институт. 31 августа с.г. он был переименован в Ташкентский финансово-экономический институт. Эта дата ежегодно отмечается как День образования Ташкентского государственного экономического университета.
 1946 год — в состав Ташкентского финансово-экономического института влился Ленинградский учётно-экономический институт, который был эвакуирован в г. Алма-Ату в годы Второй мировой войны. Открыты два новых факультета: кредитно-экономический и учётно-экономический.
 1947 год — образован планово-экономический факультет, который стал готовить специалистов для промышленности и сельского хозяйства республик Средней Азии и Казахстана.
 1948 год — создан вечерний факультет, который начал готовить специалистов-экономистов без отрыва от производства.
 1955 год — создан заочный факультет, который позже был разделен на общеэкономические и учётно-финансовые специальности.
 1962 год — Ташкентский финансово-экономический институт переименован в Ташкентский институт народного хозяйства.
 1967 год — организованы подготовительные курсы, а в 1970 году — подготовительное отделение.
 1968 год — организован факультет экономической кибернетики. Учебные планы подготовки экономистов были усилены за счет увеличения доли математических дисциплин.
 1970 год — создан торгово-экономический факультет. Учебные планы и программы бизнес-специальностей были расширены и усилены за счет прикладных бизнес-дисциплин. Значительно возрос диапазон выпускаемых институтом кадров для экономики и бизнеса.
 1973 год — в составе вечернего факультета был создан филиал при Ташкентском текстильном комбинате. Несколько позже были открыты Самаркандский, Каршинский учебно-консультационные центры, Андижанский, Кокандский филиалы, новые подразделения общеэкономического заочного факультета.
 1981 год — создан факультет экономики труда и снабжения, который выделился из состава торгово-экономического факультета.
 1991 год — Указом президента Республики Узбекистан от 6 июня 1991 года Ташкентский институт народного хозяйства был преобразован в Ташкентский государственный экономический университет.
 1992 год — на базе Андижанского филиала университета создан Андижанский институт экономики и управления.
 2019 год — создан филиал университета в Самарканде.

Современность 
В настоящее время Университет представляет собой многопрофильный образовательный центр, осуществляющий подготовку специалистов в области экономики, бизнеса и финансов. Реализуются программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Существуют программы двойных дипловов с зарубежными вузами.  

В университете работают свыше 600 преподавателей, в том числе 3 академика Академии наук Республики Узбекистан, свыше 50 докторов наук, около 300 кандидатов наук. 

В университете обучается свыше 15 тысяч студентов.

Факультеты 
В состав университета входят 5 факультетов:
 Факультет экономики.
 Факультет международного туризма.
 Факультет корпоративного управления.
 Факультет финансов и бухгалтерского учёта.
 Факультет цифровой экономики.

Ректоры 
 1931—1934 — Халиков И.У.
 1934—1938 — Сейдузов С.С.
 1938—1940 — Сирихов К.А.
 1940—1943 — Попов М. Г.
 1943—1945 — Власенко В.Е.
 1945—1947 — Каракозов Е.А.
 1947—1952 — Турсунов М.Т.
 1952—1974 — Кориев М.М.
 1974—1976 — Искандаров И.И.
 1976—1986 — Шарифходжаев М.Ш.
 1986—1988 — Зоидов М.А.
 1988—1998 — Гулямов С.С.
 1998—2004 — Алимов Р.Х.
 2004—2006 — Гулямов С.С.
 2006—2010 — Ходиев Б.Ю.
 2010—2012 — Джумаев Н.Х.
 2012—2014 — Вохобов А.
 2014—2015 — Усманов Б.Б.
 2015—2016 — Болтабоев М.Р. 
 2016-2019 — Ходиев Б.Ю. 
 С 2019 — Шарипов К.А.

Критика 
Согласно опросу, проведенному в 2019 году среди пользователей Telegram-канала «Соседняя махалля» () Ташкентский государственный экономический университет признан одним из самых коррумпированных вузов Ташкента, заняв второе место в опросе.

Примечания 

Университеты Ташкента
Экономика Ташкента
Экономические университеты
Персоналии:Ташкентский экономический университет